Fenoglio ima više značenja:
 Fenoglio, Cuneo
 Fenoglio, Ferrara